Игры Британской империи и Содружества наций 1966 года () проводились в городе Кингстон (Ямайка) с 4 по 13 августа. Эти Игры были 8-ми по счёту. В соревнованиях участвовали 1316 атлета из 34 стран, которые разыграли 110 комплектов наград в 10 видах спорта.

Страницы-участницы 

В соревнованиях участвовали представители 34 стран.

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Международные спортивные соревнования в Кингстоне (Ямайка)
Август 1966 года
1960-е годы на Ямайке
1966 год в спорте